Källbytorp är en bebyggelse i Källby socken i Götene kommun i Västergötland nordost om Källby. I ett annat  område mer västerut vid Vänern avgränsade SCB 2010 en småort med detta namn. Sedan 2015 räknas detta västra område som en del av tätorten Källby.

Noter

Orter i Götene kommun
Tidigare småorter i Sverige